Кузовков — русская фамилия.

 Известные носители
 Кузовков, Александр Сергеевич (род. 1953) — советский и российский шахматный композитор.
 Кузовков, Евдоким Леонтьевич (1871—?) — крестьянин, депутат Государственной думы III созыва от Калужской губернии.
 Кузовков, Иван Александрович (1903—1989) — генерал-полковник, Герой Советского Союза.
 Кузовков, Олег Геннадьевич (род. 1960) — режиссёр-мультипликатор, сценарист и продюсер, оператор, создатель студии «Анимаккорд».
 Кузовков, Павел Васильевич (1875—1937) — святой Русской православной церкви, мученик.
 Кузовков, Пётр Иванович  (1929—2017) — советский военачальник, генерал-майор.

 Женский вариант
 Кузовкова, Александра Георгиевна (1925—2006) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Кузовковые